Szameitschen, ggf. 1936–1938 Schameitschen, ist der Name von vier ehemals ostpreußischen Orten in der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:
 Szameitschen, Kirchspiel Darkehmen, Kreis Darkehmen, 1923–1946 Waldhorst, Kreis Angerapp/Ostpreußen, siehe Konewo (Kaliningrad)
 Szameitschen, Kirchspiel Trempen, Kreis Darkehmen (Angerapp), seit 1928 Ortsteil von Elkinehlen (1938–1946 Elken), siehe Donskoje (Kaliningrad, Osjorsk)
 Szameitschen, Kirchspiel Wilhelmsberg, Kreis Darkehmen, 1938–1946 Bramannsdorf, Kreis Angerapp, siehe Solnetschnoje (Kaliningrad, Osjorsk) und Fritz Gustav von Bramann
Szameitschen, 1938–1946 Samfelde, Kreis Gumbinnen/Ostpreußen [nicht mehr existent]